Anna av Celje (; ), född omkring 1386 i Celje i Steiermark, död 21 maj 1416 i Kraków i Polen, var drottning av Polen och storhertiginna av Litauen genom giftermålet med kung Vladislav II. Äktenskapet var olyckligt och hon anklagades flera gånger för äktenskapsbrott innan hennes ställning säkrades genom födelsen av en arvinge.

Biografi
Hon var dotter till den ungerska magnaten greve Vilhelm av Celje och Anna av Polen. Hennes mor var halvmoster till drottning drottning Hedvig av Polen, som 1384 hade efterträtt Anna av Cejles morfar på tronen, och som alltså var Annas kusin i andra led.  

År 1399 avled hennes kusin drottning Hedvig av Polen och efterlämnade sin änkling och medregent jure uxoris Vladislav II utan något barn och tronarvinge. Anna betraktades som en passande äktenskapskandidat för Vladislav, eftersom hon var släkt med Hedvig, och alltså stärkte Vladislavs egen rätt till tronen. Anna anlände till Kraków i Polen 16 juli 1401. Vladislav ska ha blivit besviken och missbelåten med Anna och sköt upp bröllopet under förevändning att hon behövde lära sig det polska språket. Hon levde sedan i ett kloster i väntan på bröllopet. Vigseln ägde rum 29 januari 1402. Hennes kröning ägde rum 25 februari 1403.

Drottning
Äktenskapet beskrivs som olyckligt, och kungen lämnade henne oftast ensam på Wawel slott i Krakow medan han reste omkring i landet. Hösten 1407, när Anna var gravid, anklagades hon av Klemens Moskarzewski, kastellan i Wiślica, för äktenskapsbrott med Jakub Kobylański och Mikołaj Chrząstowski. Kungen trodde på anklagelsen i fråga om Jakub Kobylański och fängslade denne. Under kongressen i Niepołomice steg dock flera representanter fram och försvarade drottningen, vilket ledde till att anklagelserna avskrevs. 1408 anklagade kungen själv Anna för äktenskapsbrott med Jędrzej Tęczyński, men det fallet nådde inte heller domstol. År 1411 anklagades Anna en tredje gång för äktenskapbrott, denna gång av ärkebiskopen av Gniezno, men ärkebiskopen avled innan anklagelserna kunde undersökas. 

8 april 1408 födde Anna sin dotter Hedvig Jagellonica av Polen (1408–1431). Hennes dotter utropades till tronarvinge vid kongressen i Jedlnia 1413. Födseln av en tronarvinge, även det inte var en manlig sådan, gjorde att Anna började behandlas med större hänsyn, och i fortsättningen tog kungen med henne på officiella resor och lät henne närvara vid offentliga högtider oftare. Hon närvarade till exempel vid det politiskt betydelsefulla bröllopet mellan Cymburge av Masovien och Ernst I av Österrike 1412 och åtföljde sedan Vladislav till mötet med kejsaren i Ungern. 1413 besökte hon också Samogitien för att bevittna den sista etappen av kristningen av Litauen, och skrev en rapport om saken till Konciliet i Konstanz. I slutet av 1415 insjuknade Anna och lämnades kvar av Vladislav i Krakow under hans resa till Litauen. I februari 1416 underrättades kungen om att drottningen var dödssjuk, men han avbröt inte resan och återvände inte förrän i maj. Hon avled några dagar efter hans återkomst.

Anfäder

Referenser 

 

Födda okänt år
Avlidna 1416
Polens drottningar
Kvinnor
Personer i Polen under 1400-talet